HMS Grasshopper – nazwa kilku brytyjskich niewielkich okrętów (łodzi)
 Kanonierki torpedowe typu Grasshopper – HMS Grasshopper (1887)

Grasshopper